Sombor, grad u Bačkoj, na sjeveru AP Vojvodine, Republika Srbija
 Zombor, Veľký Krtíš, selo i općina u Slovačkoj

eo:Zombor